NCAA Division I 2017 – torneo di pallavolo femminile
 NCAA Division I 2017 – torneo di pallavolo maschile